Hředle può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Hředle, comune del distretto di Beroun, in Boemia Centrale
Hředle, comune del distretto di Rakovník, in Boemia Centrale